De WBS Werkplaats was een initiatief van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, en campagnebureau BKB. Doel van de WBS Werkplaats was het opstellen van nieuwe ideeën voor sociaaldemocratische en progressieve politiek. De werkplaats bestond uit elf jonge mensen, en was gevestigd in een oud schoolgebouw in Amsterdam.

De leden van de werkplaats waren niet noodzakelijkerwijs verbonden aan, of lid van de PvdA. Doel was juist om met open blik onderzoek te doen naar maatschappelijke onderwerpen als energie, inburgering, het zogenaamde Scandinavische model, vmbo onderwijs, vrijwilligerswerk en huisvesting. Zij nodigden gasten uit naar de werkplaats en bezochten mensen in Nederland die vanuit de praktijk meer over deze onderwerpen konden vertellen.

PvdA-organisatie